Такота́льпа () — муниципалитет в Мексике, в штате Табаско, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Tacotalpa происходит от астекского Taco-tlal-pan, что дословно можно перевести как «земля, заросшая сорняками».

Площадь муниципалитета равна , что составляет 3 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 974 метра, расположена в поселении Пало-Кемадо.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Табаско: на севере с Халапой и Макуспаной, на западе с Теапой, а на востоке и юге с другим штатом Мексики — Чьяпасом.

Муниципалитет находится на возвышенной местности, здесь находятся горы Мадригал, Ла-Кампана, Мурсиелаго, Пало-Кемадо, Кора-де-Поана, высота которых не превышает 1000 метров.

По его территории протекают важные водные артерии — Сьерра, Пускатан, Охолотан, Аматан, Чиналь.

Климат Такоталпы — жаркий и влажный, с обильными дождями в течение всего года. Среднегодовая температура +25°С, с максимальным значением в мае +29°С и минимальным в декабре—январе +22°С. Годовая норма осадков 4014 мм, с максимальным уровнем в октябре — 588 мм.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 21 декабря 1883 года, по данным 2020 года в его состав входит 87 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 60,4 %;
 промышленность и строительство — 10,6 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 27,4 %;
 безработные — 1,6 %.

В муниципалитете выращиваются основные сельхозкультуры — кукуруза, фасоль, сахарный тростник и бананы. Животноводство находится в стадии развития и пока не вносит своего вклада в экономику муниципалитета. Промышленность также развита в минимальном объёме — это производство сыров и кремов.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,9 %;
 водоснабжение: 73,1 %;
 водоотведение: 93,3 %.

Туризм 
Такотальпа очень привлекательна для туристов. Основным туристическим центром является город Тапихулапа (место, где ломаются большие кувшины), который в 2008 году был назван «магическим городком». В 1979 году в городе была проведена реставрация — восстановлена уличная брусчатка, фасады домов, торговая площадь и местный парк, а также была отреставрирована церковь. Кроме этого рядом с городом протекают реки Охолотан и Аматан, в кристально чистых водах которых хотят искупаться многие туристы.

Из других достопримечательностей стоит отметить:
 Бывший монастырь Охолотан, основанный в 1633 году францисканскими монахами;
 Церковь апостола Сантьяго в Тапихулапе (конец XVII века);
 Приход Пресвятой Девы Марии Успенской в городе Такотальпа (1710 год);
 Дом губернатора Табаско Томаса Гарридо Канабаля в городе Лус;
 Пещера освещённого дома.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Табаско
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Табаско